Menace – videogioco sparatutto a scorrimento del 1988

Cinema
Menace – film del 1934 diretto da Ralph Murphy
Menace – film del 1934 diretto da Adrian Brunel
Menace – film del 2001 diretto da Amir Mann